Il doppio del Moorilla Hobart International 2009 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2009.

Anabel Medina Garrigues e Virginia Ruano Pascual erano le detentrici del titolo ma quest'anno non hanno partecipato.

Gisela Dulko e Flavia Pennetta hanno vinto battendo la coppia formata dalle sorelle Alona e Kateryna Bondarenko,6-2 7-6(4).

Teste di serie 

  Al'ona Bondarenko /  Kateryna Bondarenko (finale)
  Marina Eraković /  Monica Niculescu  (primo turno)

 Ágnes Szávay /  Elena Vesnina (primo turno) 
 Sania Mirza /  Francesca Schiavone (quarti)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni 
 

Moorilla Hobart International 2009